Olymp na Manhattnu je sídlem bohů z knižních sérií Percy Jackson a Bohové Olympu od amerického spisovatele Ricka Riordana.

Popis 
Olymp se nachází v 600. patře budovy Empire State Building. Jede se tam výtahem, do bezpečnostní drážky musíte vložit kartičku se značkou Ω, kterou vám může dát pouze recepční, nebo tam nějakým magickým způsobem doletět. Nachází se zde plno domů, sadů, zahrad. Olympu vévodí půlkruhová místnost, kde rokují bohové o letním nebo zimním slunovratu. Hádés má na Olymp s výjimkou zimního slunovratu vstup zakázán, a právě kvůli tomuto zákazu se stal zahořklým a zlým. Percy se tam poprvé dostane výtahem a později na Pegasovi.

Bohové

Zeus

Zeus (2. p. - Dia) nad Olympem vládne. V knize je popisován jako vysoký svalovec s mohutným modrým plnovousem. Jeho trůn se nachází na konci místnosti naproti dveřím, vlevo od Héřina trůnu. V prvním díle se Percy vydal hledat jeho blesk, který mu na konci příběhu právě zde předal. Zeus je docela přísný, ale zároveň milující otec a vnuk. Nejvíc ze všeho ale nenávidí Krona, svého otce. Když porazil s pomocí blesku a svých bratrů Titány, tak losovali o svou moc. Zeus tedy začal vládnout nad oblohou, Poseidónovi připadlo moře a Hádovi podsvětí. Hádes pak začal vznášet námitky a tvrdil, že Zeus švindloval. Po druhé světové válce uzavřeli s bratry přísahu, že už nikdy neoplodní žádnou smrtelnici. Zeus se údajně bojí své ženy, ale ti už spolu absolvovali několik sezení v manželské poradně. 
Některé Diovy polokrevné děti
 Thalia Graceová
 Perseus
 Héraklés
 Mínós
 Dionýsos

Apollón

Apollón je ve světě Percyho Jacksona bohem slunce. Tyto povinnosti získal poté, co původní bůh slunce Hélios opustil svět. Stále chodí ve slunečních brýlích a většinou má u sebe Ipod a po nebi jezdí v automobilu, který žhne. Jeho trůn je na levé straně sálu, třetí od dveří. Ve třetím díle odvezl Percyho, Thalii a Lovkyně do tábora. Thalii posadil za volant, ale ta se z toho málem zbláznila. Pak děti navedl na západ podzemkou, když se vydával za bezdomovce.

Hermés

Hermés je v této knižní sérii známý hlavně jako bůh zlodějů a pošťák bohů. Nikam nechodí bez Aeskulapova žezla, tedy hole omotané dvěma hady – Marthou a Georgem. Tuto hůl také dokáže přeměnit na mobilní telefon. Mezi dětmi v Táboře polokrevných má hned několik dětí, mezi nimi je například Luke Castellan, antagonista první série nebo také bratři Stollovi. Přátelí se s Percym a stejně jako Artemis nemůže někdy vystát Apollóna a jeho Haiku. Často Percymu a jeho přátelům pomáhá, například ve druhém díle od něj obdrželi kouzelné multivitamíny a lahvičku větrů. Jednou mu také vyprávěl o tom, jak Apollónovi ukradl sluneční krávy, a jak se z toho vykroutil, když vynalezl hudbu. Čímž Percymu naznačil, že pokud to má nějaký účel, tak by měl dělat i věci, které jsou proti pravidlům.
Některé Hermovy děti
 Luke Castellan
 Travis Stoll
 Conor Stoll

Héfaistos

Héfaistos je bohem kovů a ohně. Byl shozen z Olympu na žádost Héry, protože to byl mrzák a nedělal bohům dobré jméno, s postupem času se stal ale v legendách hlavním důvodem Héfaistova vyhoštení Zeus. V Táboře polokrevných má mnoho dětí, mezi nimi například Charlese Beckendorfa. Percy mu prokázal službu tím, že se vypravil do jedné z jeho dílen v hoře Svaté Heleny. Héfaistos mu pak dal na výběr jestli chce zůstat v Ógygii, a nebo se vrátit zpět do Tábora polokrevných, načež mu zařídil cestu zpět. Na konci čtvrtého dílu se ho i kvůli Nicovi zastanou Annabeth i Percy.

Umístění trůnů 
Toto umístění platí pouze v čas zimního slunovratu.

Percy Jackson a Olympané
Fiktivní místa